Diógenes de Apolônia — filósofo grego do 
 Diógenes de Sinope — filósofo grego cínico do 
 Diógenes da Babilônia — filósofo grego estoico do 
 Diógenes de Enoanda — epicurista grego do 
 Diógenes de Bizâncio — sétimo bispo bizantino do 
 Diógenes Laércio — historiador grego do 
 Diógenes (irmão de Hiério) — filósofo romano do 
 Diógenes de Argos — filósofo romano do 
 Diógenes (estratego) — estratego bizantino do 

Desambiguações de antropônimos